El Torneig de Pequín 2013, oficialment conegut com a China Open 2013, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Tournaments de la WTA. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre del 2013 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el quart títol de l'any i també per quarta ocasió a Pequín (2009, 2010 i 2012), tanmateix, la victòria no va ser suficient per poder mantenir el número del rànquing individual que va recuperar el seu contrincant, el manacorí Rafael Nadal. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el seu desè títol i 73a victòria de la temporada, que també fou el segon títol a Pequín (2004). La parella femenina formada per Cara Black i Sania Mirza van guanyar el segon títol en el seu segon torneig com a parella, ambdós en quinze dies.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013